

Film 
 Never Again (film van Frank Powell), een korte stomme komediefilm uit 1910 van de Amerikaanse regisseur Frank Powell, geschreven door D.W. Griffith
 Never Again (film van Harry Solter), een korte stomme komediefilm uit 1910 van de Amerikaanse acteur en regisseur Harry Solter
 Never Again (1916), een Amerikaanse stomme komediefilm uit 1916 met Oliver Hardy
 Never Again (2001), een komediefilm uit 2001 van de Amerikaanse regisseur Eric Schaeffer

Muziek 
 Never Again!, een album uit 1972 van de Amerikaanse jazzsaxofonist James Moody
 Never Again (album van Discharge), een album uit 1984 van de Britse hardcore punk-band Discharge
 Never Again (nummer van Discharge), een nummer uit 1981, dat ook op dat album staat
 Never Again (Tomas Ledin), een nummer uit 1982 van de Zweedse zanger en liedjesschrijver Tomas Ledin, in duet met Agnetha Fältskog
 Never Again (Nickelback), een nummer uit 2002 van de Canadese rockband Nickelback
 Never Again (Kelly Clarkson), een nummer uit 2007 van de Amerikaanse zangeres Kelly Clarkson
 Never Again (Danny Fernandes), een nummer uit 2009 van de Canadese r&b-zanger Danny Fernandes

Verder 
 Never Again MSD, een door studenten opgerichte actiegroep tegen vuurwapens